Gallegos de Solmirón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gallegos de Solmirón (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Gallegos de Solmirón (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar